Froideville est le nom de plusieurs communes ou village de France et Suisse.

France
 Froideville est une ancienne commune française aujourd'hui intégrée à Vincent-Froideville (Jura).
 Vincent-Froideville est une commune française du département du Jura.

Suisse
 Froideville est une commune suisse du canton de Vaud.
 Froideville est une localité de la commune suisse de Ballens (canton de Vaud).

Voir aussi 
 Froidville est un hameau de la commune belge de Stoumont (Province de Liège).

Homonymie de toponyme